Hylobates est un genre de primates de la famille des hylobatidés et fait partie des hominoïdés. Ce genre rassemble sept des dix-sept espèces de gibbons.

Au moins certaines de ces espèces jouent un rôle important de dissémination de graines en forêt (zoochorie), et donc pour la régénération forestière.

Description 
Très territoriaux, les gibbons défendent leurs frontières à l'aide de gestes et de cris. Les hurlements, qui peuvent être entendus de très loin, sont émis par un couple mâle-femelle, les jeunes se joignant parfois à leurs parents. 

La femelle met au monde un seul petit au bout de 7 mois. Le gibbon peut vivre plus de 43 ans en captivité et 40 ans dans la nature.

État, pressions, menaces sur les populations
Ces espèces sont menacées par la déforestation, la fragmentation des forêts, la chasse et le braconnage.
Les cris que l'on entend de loin font de ces singes des proies facilement localisables par les braconniers qui les chassent pour leur commerce ou pour la médecine traditionnelle. 

La plupart de ces espèces est en danger, d'abord à cause de la disparition de leur habitat.

Répartition 

Toutes les espèces se rencontrent dans les forêts d'Indochine et des Îles de la Sonde.

Noms vernaculaires et noms scientifiques correspondants 
Liste alphabétique des noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces ont plusieurs noms. Les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

 Gibbon agile - Hylobates agilis
 Gibbon argenté - Hylobates moloch
 Gibbon à bonnet - Hylobates pileatus
  - Hylobates moloch et Hylobates lar
 Gibbon de Java - voir Gibbon argenté
 Gibbon de Kloss - Hylobates klossii
 Gibbon lar - voir Gibbon à mains blanches
 Gibbon lar à bonnet - voir Gibbon à bonnet
 Gibbon à mains blanches - Hylobates lar
 Gibbon à mains noires - voir Gibbon agile
 Gibbon moloch - voir Gibbon argenté
 Gibbon de Müller - Hylobates muelleri
 Lar - voir Gibbon à mains blanches
 Siamang de Kloss - voir Hylobates klossii
 etc.

Classification 
La classification des Hylobates a été revue d'après les nouvelles méthodes d'investigation.

Liste des espèces actuelles
{{colonnes|taille=30|
Selon ITIS:
 Hylobates abbotti Kloss, 1929
 Hylobates agilis F. Cuvier, 1821 - Gibbon agile
 Hylobates albibarbis Lyon, 1911
 Hylobates funereus I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1850
 Hylobates klossii (Miller, 1903) - Siamang De Kloss
 Hylobates lar (Linnaeus, 1771) - Gibbon à mains blanches
 Hylobates moloch (Audebert, 1798) - Gibbon cendré
 Hylobates muelleri Martin, 1841 - Gibbon de Müller
 Hylobates pileatus (Gray, 1861) - Gibbon à bonnet

Selon Mammal Species of the World:
 Hylobates agilis F. Cuvier, 1821 - Gibbon agile
 Hylobates albibarbis Lyon, 1911
 Hylobates klossii (Miller, 1903) - Siamang De Kloss
 Hylobates lar (Linnaeus, 1771)  - Gibbon à mains blanches
 Hylobates moloch (Audebert, 1798) - Gibbon cendré
 Hylobates muelleri Martin, 1841 - Gibbon de Müller
 Hylobates pileatus (Gray, 1861) - Gibbon à bonnet }}

 Ancien Hylobates 
Classés actuellement dans un genre séparé : parmi les gibbons, on trouve le siamang, le gibbon à mains blanches ou gibbon lar. Le siamang, qui est le plus grand des 13 espèces,  se distingue par deux doigts fusionnés sur chaque main, ce qui lui donne son nom de genre et d'espèce, Symphalangus et syndactylus.

 Nomascus concolor (Harlan, 1826) — Gibbon noir
 Nomascus leucogenys Ogilby, 1840 — Gibbon à joues pâles
 Hoolock hoolock (Harlan, 1834) ou Houlock
 Hoolock leuconedys (Groves, 1967)
 Symphalangus syndactylus'' (Raffles, 1821) — Siamang

Phylogénie au sein des gibbons

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Gibbon

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hylobatidae
Genre de primates (nom scientifique)